Discoteca MTV foi um programa de televisão exibido pela MTV Brasil. Baseado na série Classic Albums e exibido durante os anos de 2007 e 2008, o programa era uma espécie de mini documentário, onde os artistas, produtores e jornalistas comentam sobre a criação de grandes discos do Rock Nacional. A primeira temporada era exibida todas as sextas-feiras, às 21h30. Já a segunda, foi veiculada nas madrugadas de quinta para sexta-feira, à 0h15.

Em 2012, quatro anos depois da última temporada, o programa voltou a ser exibido na programação de verão da emissora com um conceito diferente, sendo um quadro do programa Shuffle MTV e apresentado por Chuck Hipolitho.

Primeira Temporada 
Na primeira fase, o programa contou histórias de 12 álbuns, de Os Mutantes a Planet Hemp e produzidos entre 1968 e 1995, sendo que boa parte dos discos foram produzidos na década de 1980. A temporada foi exibida entre os meses de abril e julho de 2007.

{| class="prettytable sortable" style="font-size: 90%"
|-
!Artista !! Disco  !! Ano
|-
| Lobão & Os Ronaldos || Ronaldo Foi pra Guerra || 1984
|-
| Chico Science & Nação Zumbi || Da Lama ao Caos || 1994
|-
| Ultraje a Rigor || Nós Vamos Invadir Sua Praia || 1985
|-
| Planet Hemp || Usuário || 1995
|-
| Ira! || Vivendo e Não Aprendendo || 1986
|-
| Os Paralamas do Sucesso || Selvagem? || 1986
|-
| Titãs || Cabeça Dinossauro || 1986
|-
| Legião Urbana || Dois || 1986
|-
| RPM || Revoluções por Minuto || 1985
|-
| Blitz || As Aventuras da Blitz || 1982
|-
| Os Mutantes || Os Mutantes || 1968
|-
| Lulu Santos || |Tempos Modernos || 1982
|}

Segunda Temporada 
Na segunda temporada, foram produzidos oito episódios, mantendo o mesmo formato, com depoimentos de pessoas envolvidas na produção dos discos, jornalistas e personalidades do mundo da música falando sobre a importância de determinado álbum. Dessa vez, o período abordado foi de 1984 a 1999, entre Barão Vermelho e Pato Fu. Os episódios foram exibidos entre maio e julho de 2008.

2012 
Quatro anos depois da última temporada, o programa voltou a ser exibido na programação de verão da MTV de 2012, porém com um conceito totalmente diferente do que o programa ficou conhecido. Nessa última fase, o programa foi comandado pelo VJ Chuck Hipolitho e apresentava semelhanças com o Gordo Visita, programa apresentado por João Gordo entre 2006 e 2009. Dessa vez, Chuck ia até a casa de algum artista pra bater um papo e ver os CDs, LPs, ingressos e livros que o entrevistado possuía em sua residência. Nessa temporada, foram realizadas entrevistas com Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, com o produtor musical Carlos Eduardo Miranda, com o músico Pepeu Gomes, entre outros. O quadro era exibido dentro da faixa Shuffle MTV, apresentada na programação de verão da emissora.

{| class="prettytable sortable" style="font-size: 90%"
|-
!Data !! Entrevistado
|-
| 8 de Janeiro de 2012 || CW7
|-
| 9 de Janeiro de 2012 || Lucas Silveira
|-
| 10 de Janeiro de 2012 || Carlos Eduardo Miranda
|-
| 11 de Janeiro de 2012 || Pepeu Gomes
|-
| 17 de Janeiro de 2012 || Supla
|-
| 23 de Janeiro de 2012 || KL Jay
|-
| 30 de Janeiro de 2012 || Scracho
|-
| 31 de Janeiro de 2012 || Stephan
|-
| 7 de Fevereiro de 2012 || Charles Gavin
|-
| 16 de Fevereiro de 2012 || Emicida
|}

Ligações externas 
 Site Oficial

Ver também 
 MTV Brasil
 MTV +
 Coluna MTV
 Verão MTV

Programas da MTV Brasil
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2007
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2008
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2012
Programas de televisão revividos
Programas de televisão em língua portuguesa